Le Grand Meaulnes est l'unique roman d'Alain-Fournier, publié en 1913.
Meaulnes du Corta est un trotteur français né en 2000 à Chazemais.
Château de Maulnes château pentagonal du  situé dans l'Yonne.